Władysław Ciesielski (1845–1901) – malarz, autor m.in. Chrztu Litwy
 Władysław Ciesielski (1842–1893) – powstaniec styczniowy, dziennikarz i literat
 Władysław Ciesielski (1906–1971) – żołnierz AK, powstaniec warszawski
 Władysław Jan Ciesielski (1913–1991) – działacz kultury, dziennikarz, założyciel Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Przypisy